Pripjat je lahko:
 Pripjat - zapuščeno mesto v Ukrajini
 Pripjat - reka v Vzhodni Evropi